Podilla (ukr. Поділля, po polsku Podole; do 1960 roku Poznanka Gniła) – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim.

Częściami wsi są dawne wsie Wawelówka (Вавилівка) i Michałówka (Михайлівка).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon podwołoczyski